Matilde o Mafalda de Courtenay (1188 - 1257) fou comtessa de Nevers, d'Auxerre i de Tonnere. Filla única de Pere II de Courtenay (procedent de la casa capeta de Courtenay) i d'Agnès de Nevers. Es va casar per imposició militar amb Arveu IV de Donzy, i més tard amb Guigó IV de Forez.

Pel seu matrimoni amb Agnès de Nevers, Pere II de Courtenay, cosí del rei Felip August, el 1184, va esdevenir comte uxori de Nevers, d'Auxerre i de Tonnerre.

El 1199, el comte va haver de fer front a la revolta d'un vassall, Arveu, senyor de Donzy, i fou derrotat queien presoner; per recuperar la llibertat va haver d'accedir a casar a la seva filla i hereva Matilde amb Arbeu i a més cedir-li ja el comtat de Nevers (conservant Auxerre i Tonnerre de manera vitalícia, que igualment van passar a Matilde a la mort de Pere el 1219, ja que seguia sent hereva única.

Vídua d'Arveu de Donzy el 1222, es va casar en segones noces amb Guigó IV de Forez el 1226.

Molt popular basant-se en les seves liberalitats, va donar el 15 d'agost de 1223 al castell de Druyes una carta de franquícia als diputats enviats per Auxerre. Aquesta carta, que concedia llibertats i franquícies als habitants d'Auxerre, marcava el naixement del seu municipi, i en confirmava una altra atorgada pel comte Pere de Courtenay el 1188. Va fundar l'abadia de Notre-Dame du Réconfort de Saizy, de monges cistercenques el 1235, i en va augmentar la seva dotació el 1244

El 1257 va confirmar al castell de Druyes, en el qual residia freqüentment, els béns de l'abadia de Reigny.

Va morir el 29 de juliol de 1257 al castell de Coulanges-sur-Yonne, i fou enterrada a l'Abadia de Notre-Dame du Réconfort de Saizy. La seva besneta Matilde de Borbó-Dampierre la va succeir formalment com a comtessa de Nevers, Auxerre i Tonnerre.

Família 

Del seu primer matrimoni amb Arveu IV de Donzy va tenir a:
 Guillem, mort entre 1207 et 1214, promès a Beatriu del Vienès
 Agnès II (morta el 1225), comtessa de Nevers, Auxerre i Tonnerre, casada el 1221 amb Guiu de Châtillon, comte de Saint Pol

Del seu segon matrimoni amb Guigo IV de Forez va tenir:
 Artalda, casada amb Artau IV, senyor de Roussillon i altres llocs, vidu de Maria de Ginebra

Referències

Enllaços externs 
 Statue de Mahaut de Courtenay, base Palissy Ministère de la Culture

Comtes de Nevers
Comtes d'Auxerre
Comtes de Tonnerre
Morts a Borgonya-Franc Comtat